В списке перечислены компьютерные игры на тему войны во Вьетнаме (1957—1975). Данные о платформах могут быть неполными.

Списки компьютерных игр
К